В США существовало две партии с названием Народная партия:

 Популистская партия (), официально называвшаяся Народная партия () — лево-популистская партия США, существовавшая в конце XIX — начале XX вв. и и несколько раз участвовавшая в президентских выборах США как «третья партия». Выступала за радикальную аграрную реформу, против элиты, произвола банков и железнодорожных компаний, за биметаллизм.

 Народная партия () — партия, основанная в 1971 году различными активистами и небольшими политическими партиями левого толка, базирующихся на единой антивоенной платформе с целью поддержать Бенджамина Спока на президентских выборах 1972 года.